Красная книга Пензенской области — аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов Пензенской области. Она была подготовлена коллективом учёных под редакцией А. И. Иванова (том 1) и В. Ю. Ильина (том 2) при поддержке Комитета природных ресурсов по Пензенской области.

Издание 
Первое издание Красной книги Пензенской области выпущено в 2002—2005 годах в 2 томах, тиражом 1000 экземпляров каждый. Красная книга Пензенской области является официальным изданием, предназначенным как для специалистов, так и для широкого круга читателей.

В этом издании оценка состояния видов и популяций проведена по категориям, сочетающим как категории Красной книги Российской Федерации, так и категории Международного союза охраны природы, которые соотносятся следующим образом:

Первый том. Растения и грибы 
В первом томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов Пензенской области, который включает   46 (в том числе 40 шляпных) видов грибов и 182 видов растений.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Второй том. Животные 
Во втором томе представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных Пензенской области, который включает  76 видов беспозвоночных и 92 позвоночных животных.

Для каждого вида приведены иллюстрации, карта распространения, определены статус и категория редкости, даны краткое описание, сведения о численности и необходимых мерах охраны.

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Список млекопитающих, занесённых в Красную книгу Пензенской области
 Список птиц, занесённых в Красную книгу Пензенской области
 Список беспозвоночных, занесённых в Красную книгу Пензенской области
 Список растений, занесённых в Красную книгу Пензенской области
 Список моховидных, лишайников и грибов, занесённых в Красную книгу Пензенской области

География Пензенской области
П